

Toponyme 

Jer (ou ger) est un mot gascon signifiant prairie. On lui doit des toponymes comme :

 Pic du Jer (968 m), à Lourdes ;
 Pic de Ger (2613 m), dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
 Ger, plateau des Pyrénées-Atlantiques ;
 Ger, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Ger, village des Hautes-Pyrénées ;
 Ger, rivière dans la Haute-Garonne ;
 Jéret, vallée en amont de Cauterets ;
 Gers, affluent gauche de la Garonne ;
 Gérou, ruisseau coulant à Fustignac dans la Haute-Garonne ;
 Géronis, affluent du Gave d'Oloron à Sus.

Sigle 
JER est un sigle qui peut désigner :
 , une revue universitaire trimestrielle évaluée par des pairs qui se concentre sur les débuts de la culture et de l'histoire des États-Unis de 1776 à 1861 ;
 Jeune en route.

Code 
JER est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Jersey, un aéroport situé à Jersey, dans les îles Anglo-Normandes, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports
Toponymie gasconne